Marquesado de Villarreal o de Villa Real puede hacer referencia a diferentes títulos nobiliarios españoles:

Marquesado de Villarreal, otorgado en 1660 por el rey Felipe IV a favor de María Beatriz Meneses y Noroñal;
Marquesado de Villarreal de Álava, otorgado en 1890 por la regente María Cristina de Habsburgo a favor de María Carmen Velasco y Palacio;
Marquesado de Villarreal de Burriel, otorgado en 1672 por el rey Carlos II a favor de Alfonsa Jacinta Vallecilla y Ojeda;
Marquesado de Villa Real de Purullena, creado en 1627 por Felipe IV a favor de María de Benavides de la Cueva y Sandoval.